Auxence est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Auxence est un prénom masculin peu usité aujourd'hui.

Auxence est aussi un patronyme.

Personnalités portant ce prénom 
 Pour voir toutes les pages commençant par Auxence, consulter la liste générée automatiquement pour le nom Auxence.

Saints 

 Auxence, martyr à Césarée maritime. Fête le 5 novembre.
 Auxence,  martyr à Sébaste sous le règne de Dioclétien. Fête le 13 décembre.
 Auxence de Mopsueste († 360), évêque de Mopsueste. Fête le 18 décembre.
 Auxence de Bithynie († 470), né en Syrie de parents persans, il fut d'abord officier dans la garde impériale, puis prêtre, abbé et ascète près de Chalcédoine en Bithynie (actuellement Kadıköy en Turquie) ; fêté le 14 février. 
 Auxence l'Épirote († 1720), originaire de l'Épire en Grèce, fourreur puis marin, martyr par la main des musulmans à Constantinople ; fêté le 25 janvier.

Ecclésiastiques 
 Auxence de Milan († 374), théologien arien.

Toponyme 
 Auxence, cours d'eau affluent de la Seine.
 Auxence, cours d'eau affluent de la Romme, et sous-affluent de la Loire. Le nom de cette rivière a été utilisé pour établir le nom de deux communes nouvelles :
 Loireauxence en Loire-Atlantique,
 Val d'Erdre-Auxence en Maine-et-Loire.

Références

Prénom masculin

it:Aussenzio